Мезенцево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мезенцево — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 1998 году

Россия 
 Мезенцево — село в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Мезенцево — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Мезенцево — село в Мещовском районе Калужской области.
 Мезенцево — село в Ливенском районе Орловской области.
 Мезенцево — прежнее название посёлка Селивановка Советского района Ставропольского края.